Conioselinum cenolophioides är en flockblommig växtart som beskrevs av Porphir Kiril Nicolai Stepanowitsch Turczaninow. Conioselinum cenolophioides ingår i släktet ryssiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ryssiljor
cenolophioides